Арти́гас ()
 Артигас, Жоан Гарди (род. 1938) — каталанский керамик, художник и соавтор Жоана Миро.
 Артигас, Сальвадор (1913—1997) — испанский футболист, центральный защитник.
 Артигас, Хосе Хервасио (1764—1850) — политический деятель Ла-Платы.

Топонимы 
 Артигас — город в Уругвае.
 Артигас — департамент в Уругвае.
 Артигас — уругвайская антарктическая научная станция.
 Ринкон-де-Артигас — спорная территория в Южной Америке, фактически принадлежит Бразилии, оспаривается Уругваем.